Международная организация высших органов аудита (сокр. ИНТОСАИ, ) — международная организация, объединяющая высшие органы аудита в странах ООН.

ИНТОСАИ основана в 1953 году. Первоначально в неё входило 34 государства и, по состоянию на 2020 год, в её состав входят 195 полных членов организации, включая Европейскую палату аудиторов и 5 ассоциированных членов. 

Члены ИНТОСАИ являются главными внешними ревизорами Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея ООН назначает комиссию ревизоров ООН (3 члена, назначенных на 6 лет) из числа представителей членов ИНТОСАИ.

ИНТОСАИ каждые три года проводит Международный конгресс высших органов аудита. Издает ежеквартальный международный журнал государственного аудита (англ.).

Счётная палата России стала членом ИНТОСАИ в 1995 году. С сентября 2019 года СП РФ на три года стала президентом ИНТОСАИ и возглавила вторую по величине международную организацию в мире. Подробная информация о Председательстве в ИНТОСАИ публикуется на официальном сайте Счётной палаты в одноименном разделе .

Международные стандарты высших органов аудита (ISSAI) 
Одной из стратегических целей ИНТОСАИ является создание сильных, независимых и многопрофильных высших органов аудита и поощрение должного государственного управления посредством: 1) отстаивания значимости, обеспечения и обновления Международных стандартов высших органов аудита (ISSAI); 2) содействия разработке и принятию надлежащих и эффективных профессиональных стандартов.

В 2019 году была разработана и запущена новая структура профессиональных документов ИНТОСАИ (сокр. IFPP), объединяющая все профессиональные документы ИНТОСАИ в три категории: принципы ИНТОСАИ (INTOSAI-P), международные стандарты высших органов аудита (ISSAIs), руководства ИНТОСАИ. Структура принципов, стандартов и руководств представлена в наглядном виде.

Организационная структура 
Основными органами ИНТОСАИ являются:
 Международный Конгресс ИНТОСАИ — является высшим органом ИНТОСАИ;
 Управляющий совет;
 Генеральный секретариат;
 Целевые комитеты ИНТОСАИ:
 Комитет по профессинальным стандартам;
 Комитет по развитию потенциала;
 Комитет по обмену знаниями (включая 12 рабочих групп);
 Политический и финансово-административный комитет ;
 Наблюдательный комитет по возникающим проблемам (SCEI);
 Международный журнал государственного аудита (IJGA) — отдельные юридические лица;
 Инициатива развития (IDI) — отдельные юридические лица;
 Исполнительный Комитет ИНТОСАИ;
 Генеральный Секретариат ИНТОСАИ.

Региональные рабочие группы 

ИНТОСАИ также работает в рамках региональных рабочих групп:
 AFROSAI: Африканская организация высших органов финансового контроля (с 1976 г.);
 ARABOSAI: Арабская организация высших органов финансового контроля (с 1976 г.);
 ASOSAI: Азиатская организация высших органов финансового контроля (с 1978 г.);
 CAROSAI: Карибская организация высших органов финансового контроля (с 1988 г.);
 EUROSAI: Европейская организация высших органов финансового контроля (с 1990 г.);
 OLACEFS (исп.): организация высших органов финансового контроля Латинской Америки и Карибского бассейна (с 1965 г.);
 PASAI: Тихоокеанская Ассоциация организация высших органов финансового контроля (с 2009 г.; с 1986 г. — SPASAI).

Список конгрессов ИНТОСАИ

Примечания

Ссылки 
 
Сайт Председательства Счетной палаты Российской Федерации в Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) 2019 - 2022 
Университет ИНТОСАИ (U-INTOSAI)  

 
Счётная палата Российской Федерации